Мегсон () — английское имя собственное, распространено в виде фамилий:
 Мегсон, Гари (род. 1959) — английский футбольный тренер. 
 Мегсон, Джанет (более известна под фамилией Каган; 1945—2008) — американская писательница.